Néon, elemento químico.
 Néon (peixe) - um peixe de água doce, originário da região norte da América do Sul.
 Neon (fintech) - startup brasileira de serviços financeiros.
 Neon (empresa) - produtora e distribuidora dos Estados Unidos